Oedura obscura är en ödleart som beskrevs av  King 1985. Oedura obscura ingår i släktet Oedura och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
obscura